Lista burmistrzów Pragi po połączeniu Starego Miasta, Nowego Miasta, Hradczan i Małej Strany w 1784

Przypisy